De COSAFA Cup 2021 was de twintigste editie van dit voetbaltoernooi, georganiseerd door de COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations). Tussen dit toernooi en het vorige zat twee jaar in plaats van het gebruikelijke jaar, omdat het toernooi in 2020 was gecanceld. De wedstrijden werden allemaal gespeeld in Port Elizabeth, Zuid-Afrika. In de finale won Zuid-Afrika van Senegal na strafschoppen. Het is daarmee de vijfde titel voor Zuid-Afrika. Swaziland werd derde.

Er zouden aanvankelijk 12 landen deelnemen. Comoren en Madagaskar trokken zich echter terug. Het West-Afrikaanse Senegal was ook uitgenodigd om deel te nemen aan dit toernooi.

Stadions

Scheidsrechters

Groepsfase
De loting voor de groepsfase van het toernooi vond plaats op 17 juni 2021.

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 2021
Voetbal in Zuid-Afrika
COSAFA Cup